Unicorn:
 Unicorn - волшебная лошадка с магическим рогом на голове.
 Unicorn — южнокорейская группа.
 Unicorn — британская рок-группа 1970-х годов, протеже Дэвида Гилмора.
 Unicorn — альбом британской рок-группы T. Rex.
 Unicorn — веб-сервер, написанный на языке Ruby.
 Unicorn college — высшее учебное заведение в Праге.
 Unicorn — неофициальное название компании, капитализация активов которой достигла 1 млрд долларов США.
 Unicorn — социальная онлайн-платформа для обмена полезными статьями и знаниями на тему управления продуктами, веб-дизайна и маркетинга.

См. также 
 Единорог (значения)